Osoby:
 Albert Maring – niemiecki ksiądz
 Christine Maring – niemiecka polityk

Inne:
 Maring – lud

Zobacz też:
 Maring-Noviand